Глигвы (, Глигви, Glighvi, Gligvi, Глихви) — средневековый этноним, употреблявшийся в грузинских, русских и западноевропейских источниках в XVI-XIX вв. Соответствует самоназванию ингушей — галгай.

История 
Глигви упоминаются в грузинских источниках как этноним, существовавший еще при царствовании Мириана I (Мирван, მირიანი; II век до н. э.), а также правителя Кахетии Квирике III т.е. в XI в. Вахушти Багратиони писал что страна Дзурдзукети (Дурдзукети) состоит из Кисти, Дзурдзуки и Глигви, из которых последние расположены восточнее, т. е. севернее Тушетии.

См. также 
 Дзурдзуки
 Кистинцы

Примечания

Литература 
 
 
 

Этнонимика
История Ингушетии